— попытка военного переворота в Японии 15 мая 1932, которую предприняла группа офицеров Императорского флота Японии при поддержке кадетов Императорской армии Японии и гражданских сторонников ультранационалистической организации «Лига крови». Премьер-министр Инукаи Цуёси был застрелен 11 офицерами флота, которые, представ перед трибуналом, были приговорены к небольшим срокам тюремного заключения.

Предпосылки 
После подписания Лондонского морского договора в 1930 году размер Императорского флота Японии был ограничен, что вылилось в рост движения молодых офицеров, желавших свергнуть правительство и установить военную диктатуру. Заговорщиками были установлены контакты с обществом «Сакуракай» и радикальной организацией «Лига крови» под руководством ультранационалиста , которые придерживались идеи о «реставрации Сёва» — наделении императора неограниченной властью. Членам «Лиги крови» в 1932 году удалось убить бывшего министра финансов Дзюнноскэ Иноуэ и генерального директора концерна «Мицуи» Такуму.

Переворот 
15 мая при поддержке армейских кадетов и правых (среди которых были Сюмэй Окава и Мицуру Тояма) началось выступление заговорщиков. В резиденцию премьер-министра ворвались шестеро курсантов морского училища, которые застрелили политика Инукаи Цуёси, пытавшегося вступить в диалог с восставшими, в котором ему было отказано.

Первоначально план мятежа включал также убийство Чарли Чаплина, прибывшего в Токио днём ранее — Чаплин должен был присутствовать на официальном приёме, и его убийство вызвало бы напряжённость в отношениях США и Японии, лишь оздоровившую бы японское общество, по мнению заговорщиков. В это время Чаплин вместе с сыном премьер-министра был на матче сумо.

Были также совершены нападения на резиденции министра — хранителя печати Японии Макино Нобуаки и Сайондзи Киммоти, бывшего премьер-министра и председателя партии «Риккэн Сэйюкай», в штаб-квартиру банка «Мицубиси» и в несколько электрических подстанций были брошены ручные гранаты.

Осознав, что их действия не нашли широкой поддержки и попытка переворота провалилась, заговорщики взяли такси к штабу полиции и сдались  военной полиции кэмпэйтай безо всякого сопротивления.

Последствия 
11 убийц Цуёси предстали перед военным трибуналом, однако перед вынесением приговора суд получил петицию, подписанную кровью 350 тысяч человек по всей Японии в знак солидарности с взглядами подсудимых и преданности императору; позже суду были направлено письмо 11 юношей из Ниигаты, желающих быть казнёнными вместо офицеров, в конверте с которым было семь пальцев, отрезанных в знак серьёзности их намерений.

Приговор, вынесенный трибуналом под нажимом общественного мнения, был очень мягок, учитывая тяжесть содеянного подсудимыми преступления: все они получили по нескольку лет лишения свободы.

Примечания

Литература 
 Beasley, W.G. (2000). The Rise of Modern Japan, 3rd Edition: Political, Economic, and Social Change since 1850. Palgrave Macmillan. ISBN 0-312-23373-6.
 Borkwith, Mark (1989). Pacific Century: The Emergence of Modern Pacific Asia. Westview Press. ISBN 0-8133-3471-3.
 Oka, Yoshitake (1984). Five Political Leaders of Modern Japan: Ito Hirobumi, Okuma Shigenobu, Hara Takashi, Inukai Tsuyoshi, and Saionji Kimmochi. University of Tokyo Press. ISBN 0-86008-379-9.
 Sims, Richard (2001). Japanese Political History Since the Meiji Renovation 1868—2000. Palgrave Macmillan. ISBN 0-312-23915-7.
 Spector, Ronald (1985). Eagle Against the Sun: The American War With Japan. Vintage. ISBN 0-394-74101-3.
 Toland, John (2003). The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire, 1936—1945 (reprint ed.). Modern Library. ISBN 0-8129-6858-1.

Ссылки 
 

Государственные перевороты в Японии
Восстания в Японии
Конфликты 1932 года
1932 год в Японии
Май 1932 года
Политические убийства в Японии